Fünf Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS O’Brien:

 USS O’Brien (TB-30), ein Torpedoboot, in Dienst von 1900 bis 1909
 USS O’Brien (DD-51), ein Zerstörer der O'Brien-Klasse, in Dienst von 1915 bis 1922
 USS O’Brien (DD-415), ein Zerstörer der Sims-Klasse, in Dienst von 1940 bis 1942, als er von einem feindlichen Torpedo getroffen wurde
 USS O’Brien (DD-725), ein Zerstörer der Allen-M.-Sumner-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1972
 USS O’Brien (DD-975), ein Zerstörer der Spruance-Klasse, in Dienst von 1981 bis 2004

OBrien